Algo relacionado com o céu
 Celestiais - espécie alienígena nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics

Música 
 Celestial (álbum de Elaine de Jesus), oitavo álbum de estúdio de Elaine de Jesus
 Celestial (álbum de Isis), primeiro álbum de estúdio da banda Isis
 Celestial (álbum de Circle X), segundo álbum de estúdio da banda Circle X
 Celestial (álbum de RBD), terceiro álbum de estúdio em espanhol do grupo RBD
 Celestial (Versão Brasil), versão em português do álbum Celestial do grupo RBD
 Celestial (canção), segundo single do álbum homónimo do grupo RBD
 Celestial World Tour, tour de divulgação dos álbuns Celestial e Rebels do grupo RBD

Ver também 
 Celestial Green Ventures
 Celestial Seasonings

Desambiguação